Cohors I Alpinorum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Alpinorum (Dacia). Sie ist durch Militärdiplome von 103 bis 179 belegt und war in den Provinzen Britannia, Moesia superior, Dacia und Dacia superior stationiert.
 Cohors I Alpinorum (Pannonia, equitata). Sie ist durch Diplome von 80 bis 193 belegt und war in Pannonia und Pannonia inferior stationiert.
 Cohors I Alpinorum (Pannonia, peditata). Sie ist durch Diplome von 80 bis 193 belegt und war in Pannonia und Pannonia inferior stationiert.